Константи́н Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Константин Алексеевич (1883—1953) — советский музыковед.
 Кузнецов, Константин Алексеевич (1924—2003) — советский историк, профессор ЛГУ.
 
 Кузнецов, Константин Васильевич (1886—1943) — русский художник, график, гравёр, художник-мультипликатор.
 Кузнецов, Константин Гаврилович (1912—1999) — Герой Советского Союза (1945).
 Кузнецов, Константин Григорьевич (1909—1994) — Герой Советского Союза (1940).
 Кузнецов, Константин Иванович (1924—1999) — организатор промышленности, директор Лианозовского электромеханического завода, генеральный директор ПТО «Утёс».
 Кузнецов, Константин Константинович (1895—1980) — российский, югославский и американский художник-комиксист и иллюстратор.
 Кузнецов, Константин Николаевич (1862—1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Кузнецов, Константин Павлович (1863—1936) — русский художник.
 Кузнецов, Константин Петрович (1912—1996) — инженер-строитель, Герой Социалистического Труда (1958). Примечания